Утрильяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас. Занимает площадь 39.8 км². Население — 3309 человек (на 2010 год). Расстояние — 76 км до административного центра провинции.

Города-побратимы 
  Деказвиль (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información de Utrillas
 Utrillas de Teruel
 Foro de Utrillas

Муниципалитеты Теруэля